Хосабе́д Са́нчес Ру́ис (; род. 8 марта 1991, Майрена-дель-Алькор, Андалусия, Испания), более известный как Хосабе́д Са́нчес (), или просто Хосабе́д (), — испанский футболист, выступающий на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Малага».

Карьера

Ранние годы 
Хосабед является воспитанником футбольного клуба «Севилья» и свой профессиональный дебют совершил в сезоне 2010/2011 в составе её , выступавшей в Терсере. Летом 2012 года он был переведён в «Севилью Атлетико», являющуюся резервной командой гранда испанского футбола.

1 февраля 2013 года Хосабед разорвал контракт с андулусийским клубом и присоединился к «Понферрадине». Спустя 8 дней он дебютировал в своей новой команде, выйдя за 30 минут до окончания встречи Сегунды против «Вильярреала».

Летом 2013 года Хосабед вернулся в родной регион, подписав контракт с «Хаэном», и 18 августа провёл за него первый матч.

Райо Вальекано 
20 июня 2014 года после вылета «Хаэна» из Сегунды игрок перешёл в «Райо Вальекано», выступавший в Примере, подписав соглашение сроком на три года. Первый матч за мадридцев он провёл 4 октября, выйдя на замену в поединке против «Барселоны», а 4 января 2015 года забил свой первый гол на высшем уровне Испании, поразив сетку ворот «Эспаньола».

Фулхэм и Сельта 
12 августа 2016 года состоялся трансфер футболиста в Англию — Хосабед подписал трёхлетний контракт с клубом Чемпионшипа, «Фулхэмом», однако закрепиться в его составе не сумел и в январе 2017 года до конца сезона был отдан в аренду в испанскую «Сельту». Летом того же года Хосабед перешёл в «Сельту» на постоянной основе, подписав с ней 4-летний контракт.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Испании
Игроки ФК «Севилья Атлетико»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Реал Хаэн»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Понферрадина»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Малага»